Dywizje kawalerii (jazdy) noszące numer „3”:

Polska:
 3 Dywizja Kawalerii (1924–1929)

Austro-węgierska:
 Dywizja Kawalerii Wiedeń (1888–1912) → 3 Dywizja Kawalerii (1912–1918)

Niemieckie:
  (1859, 1870–1871 i 1914–1916)
  (1921–1935)
 3 Dywizja Kawalerii (1945)
 33 Dywizja Kawalerii SS (3 węgierska) (1944–1945)

Rosyjska i radzieckie:
  (1875–1918)
  (1923–1941) → 5 Dywizja Kawalerii Gwardii
  (1941–1948)

Włoska:
  (1934–1943)